Walter II Stuart (1293 - Bathgate, 9 de abril de 1327) era o filho de Jaime Stuart, 5.º Grão-senescal da Escócia  e Egídia, filha de Gualtério de Burgo, Conde de Ulster. Foi o pai do rei Roberto II da Escócia.

Casa de Stuart
História da Escócia